Brèze steht für:
 das französische Dorf Brézé im Département Maine-et-Loire

Brézé ist der Familienname folgender Personen:
 Françoise de Brézé (1518–1577), französische Adlige
 Jacques de Brézé († 1494), Groß-Seneschall der Normandie, Graf von Maulévrier, Vizegraf von Le Bec-Crespin und Marny, Herr von Anet
 Jean Armand de Maillé-Brézé (1619–1646), französischer Admiral
 Louis de Brézé, Graf von Maulévrier
 Louise de Brézé († 1577), französische Adlige
 Pierre de Brézé, Ritter und Graf von Maulévrier

 Brézé (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Brèze
 Schloss Brézé